«Хэй, бро!» (вариант: HEY BRO!) — российский документальный фильм Александра Элькана 2018 года.

Сюжет 
В центре сюжета — наблюдение за современными молодыми людьми. Марку — 18 лет, Кириллу — за 20. Они знакомы всего несколько недель, но уже успели стать лучшими друзьями. Их интересы — это девушки, танцы, cloud-рэп и катание на скейтборде.

Условно фильм можно разделить на две части. В первой показана жизнь подростков в Москве, во второй — их путешествие в Крыму.

Творческая история

Замысел 
Режиссёр картины, Александр Элькан, о замысле:

Герои 
Режиссёр картины, Александр Элькан, о героях:

Оценка 
Алёна Бочарова, Искусство кино: «Хей, бро с первых сцен десантирует зрителя в самый эпицентр приключений, вращений героев. Грубая лирика рэпера Фейса — на полную громкость; поцелуй взасос — так близко, что чувствуется дыхание; танцы — девичья попа крупным планом заходится в тверке; водка — из горла и на спор. С первых секунд нам обещают путешествие по закоулкам новой реальности русского поколения Y — тех, кто родился на излёте 90-х. <...> Режиссёр <...> исследует их мир, примеряя их оптику, акцентируя их лексику и ритм. Возможно, кто-то назовёт их бездельниками. Но в фильме они всегда при деле. У них полно юношеских занятий. <...> Герои «Хей, бро» <...> не представляют хоть какую-то внятную социальную группу. Их социальный код намеренно неоднозначен: они не хипстеры и не студенты, не модники и не фрики, не ушедшие в отрыв дети из хороших семей и не пацаны с неблагополучных окраин. Они — образ молодости как таковой и поколения, чья практика — повседневность — воспринимается универсальной. <...>»

Примечания

См. также 
 Детки (1995), фильм Ларри Кларка.
 Все умрут, а я останусь (2008), фильм Валерии Гай Германики.
 Девочки (2005), фильм Валерии Гай Германики.
 Середина 90-х (2018), фильм Джона Хилла.
 Roads (2019), фильм Себастьяна Шиппера.